Первинноро́ті (Protostomia) — підрозділ двобічно-симетричних тварин.

Вони протиставляються вторинноротим (Deuterostomia), відрізняються своїм ембріональним розвитком, у них первинний отвір (бластопор) стає ротом або, при щілиноподібному замиканні бластопори, — ротом та анусом.

Класифікація 
 Підрозділ Первиннороті (Protostomia)
 Тип Ацеломорфи (Acoelomorpha)
 Тип Прямоплави (Orthonectida)
 Тип Дицієміди (Dicyemida)
 Тип Плоскі черви (Platyhelmintes)
 Тип Немертини (Nemertina)
 Тип Черевовійчасті черви (Gastrotricha)
 Тип Гнатостомуліди (Gnathostomulida)
 Тип Мікрощелепні (Micrognathozoa)
 Тип Коловертки (Rotifera)
 Тип Акантоцефали (Acanthocephala)
 Тип Головохоботні (Cephalorhyncha)
 Тип Внутрішньопорошицеві (Entoprocta)
 Тип Нематоди (Nematoda)
 Тип Волосові (Nematomorpha)
 Тип Цикліофори (Cycliophora)
 Тип Молюски (Mollusca)
 Тип Сипункуліди (Sipunculida)
 Тип Кільчасті черви (Annelida)
 Тип Ехіури (Echiura)
 Тип Тихоходи (Tardigrada)
 Тип Первиннотрахейні (Onichophora)
 Тип Членистоногі (Arthropoda)
 Тип Фороніди (Phoronida)
 Тип Мохуватки (Bryozoa)
 Тип Плечоногі (Brachiopoda)

Філогенія 
Філогенічна кладограма, що показує родинні зв'язки первинноротих:

Примітки 

 
Білатеральні